Héctor Ponce de León (Ciudad de México, n. 19??), es un escalador, guía de montaña,y expedicionario.

Historia 
Practica el montañismo desde los 10 años de edad (primer ascenso al Popocatépetl con 12 años) y la escalada desde los 16.

Ha participado en expediciones a las cordilleras más importantes del mundo: los Andes en Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile; el Himalaya en Tíbet y Nepal; el Karakórum en Pakistán y China; las montañas Rocosas en Canadá; los Alpes en Suiza, Francia e Italia; y el Atlas en Marruecos.

Ha alcanzado las cumbres de varias montañas de estas cordilleras. Ente otras están: el Everest (en 3 ocasiones), el Aconcagua (en 25),  el Ama Dablam (3 veces), el Gasherbrum I y II, el Broad Peak, el Cho Oyu, el Alpamayo, el Huayna Potosí, el Illimani, el volcán Cotopaxi, el volcán Chimborazo, el Huascarán, el Artesonraju, El Nevado Pisco, el Tocllaraju, el Imja Tse, el Kilimanjaro (5 veces), entre otros.

Como guía de montaña ha trabajado para compañías de prestigio mundial (Mountain Madness, Jagged Globe, Altitude Junkies) guiando tanto en México como en los Andes, el Himalaya y el Karakórum. En el 2002 se convirtió en el primer y único mexicano que ha guiado exitosamente en el Everest. 

También ha trabajado como camarógrafo en la grabación de documentales para diversos medios.  

Es pionero de ascensos con causa en México, a través de su empresa Ponce de León Expediciones para Fundaciones. De estos proyectos se ha derivado la producción de documentales en México, “Un paso una Cumbre” con sobrevivientes de cáncer de mama, “Descubre tus Sentidos” con la Fundación Ojos que Sienten, liderando el ascenso de invidentes al Iztaccíhuatl y “Asciende Kilimanjaro” recaudando fondos para la reconstrucción de una mujer de escasos recursos con Fundación Alma.

Héctor sigue siendo un atleta de alto rendimiento y un alpinista de primer nivel. Entre sus últimos grandes logros están: “Desde Cero” una primera mundial, logrando ir desde el nivel del mar hasta los 5,700 msnm de la cumbre del Pico de Orizaba en 15 h y 22 min de esfuerzo continuo; la apertura de una nueva ruta ("No Somos Nada") de 500 metros en la cara sur del Pico Oeste, en la cordillera blanca de Perú.

Finalmente, a través de su empresa ofrece conferencias motivacionales y programas de liderazgo capitalizando esta perspectiva única que ha desarrollado en solución de problemas, toma de decisiones y alto desempeño destacándose como alpinista de nivel mundial, atleta de alto rendimiento y enfrentando situaciones de alto riesgo.

Ascensos y logros de Héctor Ponce de León 

Ha participado en 17 expediciones al Himalaya 

Ama Dablam, Nepal
Broad Peak, Pakistan (2)
Cho Oyu, Tíbet
Everest, Nepal (2)
Everest, Tíbet
Gasherbrum II, Pakistan (2)
Hidden Peak. Pakistan
Kangchenjunga, Nepal (2)
K2, China
K2, Pakistan (2)
Makalu, Nepal
Shishapangma, Tíbet

Suma alrededor de 300 ascensos como guía a montañas en México, los Andes en Perú, Argentina,  Chile, Ecuador y Bolivia.

Aconcagua, Argentina (25)
Alpamayo, Perú (4)
Artesonraju, Perú
Condoriri, Bolivia (4) 
Cotopaxi, Ecuador
Chimborazo, Ecuador 
Chopikalqui, Perú
Huayna Potosí, Bolivia (8)
Huascarán, Perú (2)
Illampú, Bolivia
Illimani, Bolivia (5)
Ishinca, Perú 
Iztaccihuatl, México (89)
Pequeño Alpamayo, Bolivia (5)
Pico de Orizaba, México (90)
Popocatepetl, México (115)
Quitarraju, Perú (2)
Tocllarraju, Perú
Tupungato,  Chile 

Ha realizado escaladas a paredes de roca y cascadas de hielo en varios lugares en el mundo.

Argentiere, Francia
Banff, Canadá
Chamonix, Francia
Dolomitas, Italia
Quebec, Canadá
Montserrat, España
Pirineos, España
Picos de Europa, España
Potrero Chico, México
Santa Catarina, Sinaí
Todra Marruecos
Taghia, Marruecos
Wadi Rum , Jordania
Yosemite, Estados Unidos

Experiencia como conferencista 
Héctor ha impartido conferencias motivacionales y de trabajo en equipo por más de 15 años a empresas, instituciones educativas y organizaciones diversas.

Referencias

Enlaces externos 
 www.hectorponcedeleon.com
 
 
 

Deportistas de Ciudad de México
Montañeros de México
Escaladores mexicanos del Monte Everest